10-й механизированный корпус — воинское соединение Вооружённых сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне и Советско-японской войне. Насчитывал два формирования.

 10-й механизированный корпус (1-го формирования) — в первые дни войны действовал на Карельском перешейке, затем под Лугой, в июле 1941 года переименован в управление боевого участка Лужской оперативной группы;
 10-й механизированный Краснознамённый корпус — сформирован в 1944 году на Дальнем Востоке, с августа 1945 года участвовал в Советско-японской войне.